Geografia:
 Płyta arabska
 Pustynia Arabska
 Federacja Arabska
 Liga Arabska
 Zatoka Arabska
 Państwa:
 Zjednoczona Republika Arabska
 Jemeńska Republika Arabska 
 Syryjska Republika Arabska
 Arabska Republika Islamska
 Arabska Republika Egiptu
 Polityka:
 Zjednoczona Lista Arabska
 Arabska Unia Maghrebu
 Arabski Ruch Odnowy
 Językoznawstwo:
 Kaligrafia arabska
 Kultura & Nauka:
 Muzyka arabska
 Historiografia arabska
 Cywilizacja arabska
 Średniowieczna medycyna arabska
 Filozofia arabska
 Biologia:
 Kawa arabska
 Hubara arabska
 Góropatwa arabska
 Czapla arabska
 Sport:
 Arabska Liga Mistrzów